Mnesicles är ett släkte av insekter. Mnesicles ingår i familjen Chorotypidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hopprätvingar
Mnesicles